Neuber ist der Familienname folgender Personen:
 August Neuber (1826–1907), österreichischer General
 August Wilhelm Neuber (1781–1849), deutscher Arzt, Dichter und Philosoph
 Ferdinand Neuber (1851–1936), deutscher Generalleutnant
 Friedel Neuber (1935–2004), deutscher Bankier, Politiker
 Friederike Caroline Neuber (1697–1760), deutsche Schauspielerin
 Fritz Neuber (1837–1889), deutscher Bildhauer 
 Georg Neuber (1925–2022), deutscher Fechter
 George Neuber (1786–1819), deutscher Offizier und Abgeordneter
 Gustav Adolf Neuber (1850–1932), deutscher Chirurg
 Harald Neuber (* 1978), deutscher Kulturanthropologe, Journalist und Autor
 Heinz Neuber (1906–1989), deutscher Maschinenbauingenieur
 Janko Neuber (* 1971), deutscher Skilangläufer und Trainer

 Karl Neuber (1841–1905), Fürstbischöflicher Delegat für Brandenburg und Pommern und Propst der St. Hedwigs-Kirche in Berlin
 Nils Neuber (* 1966), deutscher Sportpädagoge und Hochschullehrer
 Peter Neuber (1937–2013), deutscher Politiker (SPD)
 Tobias Neuber (* 2000), deutscher Ski-Alpin-Rennläufer
 Uwe Neuber (* 1955), deutscher Fußballspieler
 Wilhelm Neuber (1839–1917), österreichischer Industrieller
 Wolf Neuber (1924–1999), österreichischer Schauspieler, Regisseur, Drehbuch-Autor
 Wolfgang Neuber (* 1956), Professor für Neuere Deutsche Literatur an der Freien Universität Berlin

Siehe auch:
 Caroline-Neuber-Preis der Stadt Leipzig
 Neuper